SSSS est un sigle qui peut désigner :

 Les Services de santé et des services sociaux du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ;
 La Society for Social Studies of Science ;
 En chimie, la notation « SSSS » peut-être utilisé pour remplacer « ßß » lorsque des contraintes techniques (généralement informatiques) l'imposent. Par exemple le ßß'-oxydipropionitrile (), un solvant incolore employé dans l'industrie pétrolière, pourrait être noté ainsi : SSSS'-oxydipropionitrile ;
 Syndrome toxique staphylococcique (Staphylococcal Scalded Skin Syndroma). C'est une complication possible d'un impétigo staphylococcique. Cliniquement : AEG, fièvre, larges décollements bulleux avec signe de Nikolsky positif. Pas d'atteinte de la muqueuse contrairement au syndrome de Lyell ;
 Secondary Security Screening Selection ;
 l'abréviation de la devise nationaliste serbe Samo Sloga Srbina Spasava.